Cette page contient les pages d'homonymie de Caussarieu.

Patronyme 

 Georges Caussarieu (1906 - 1974), rugbyman français ;
 Stéphan Caussarieu (1957- ), musicien français ;
 Morgane Caussarieu (1987- ), romancière française ;

Patronyme
Patronyme français